Mars superliga v sezóně 2001/02.

Konečná tabulka 

 Sestupujícím klubem v ročníku 2001/2002 Corgoň ligy je FC Tatran Prešov
 Mistrovským klubem v ročníku 2001/2002 Corgoň ligy je MŠK Žilina
 Vítězným klubem 2. nejvyšší slovenské fotbalové ligy a postupujícím do ročníku 2002/03 je FC Spartak Trnava

Vítěz

Reference 

2001/2002
Fotbal na Slovensku v roce 2001
Fotbal na Slovensku v roce 2002